Niemcy:
 Grötzingen – dzielnica Aichtal
 Grötzingen – dzielnica Karlsruhe